Gehling ist der Familienname folgender Personen:

 Aenne Gehling (1901–1984), deutsche Politikerin (CDU)
 James G. Gehling (* 1946), australischer Paläontologe